Hans von Aufseß ist der Name folgender Personen:

* Hans von und zu Aufseß (1801–1872), deutscher Altertumsforscher
 Hans Max von Aufseß (1906–1993), deutscher Schriftsteller
 Hans Werner von Aufseß (1909–1978), deutscher Jurist